Cette page contient la liste de toutes les équipes et leurs joueurs participant au Championnat du monde de hockey sur glace 2019 en Slovaquie.

Chaque équipe est constituée au minimum de 15 joueurs et 2 gardiens et, au maximum, de 22 joueurs et 3 gardiens.

Allemagne
Une pré-liste de 27 joueurs est annoncée le . La liste finale l'est le .

Entraîneur-chef : Toni Söderholm

Autriche
Une liste de 29 joueurs est annoncée le , puis réduite à 26 joueurs le .

Entraîneur-chef : Roger Bader

Canada
Une liste de 22 joueurs est annoncée le .

Entraîneur-chef : Alain Vigneault

Danemark
Une liste de 29 joueurs est annoncée le .

Entraîneur-chef : Heinz Ehlers

États-Unis
Une liste de 23 joueurs est annoncée le  2019.

Entraîneur-chef : Jeff Blashill

Finlande
Une pré-liste de 28 joueurs est annoncée le . La liste finale l'est le .

Entraîneur-chef : Jukka Jalonen

France
Une liste de 25 joueurs est annoncée le .

Entraîneur-chef : Philippe Bozon

Grande-Bretagne
Une liste de 25 joueurs est annoncée le .

Entraîneur-chef : Peter Russell

Italie
Une liste de 25 joueurs est annoncée le  2019.

Entraîneur-chef : Clayton Beddoes

Lettonie
Une liste de 26 joueurs est annoncée le .

Entraîneur-chef : Bob Hartley

Norvège
Une liste de 25 joueurs est annoncée le .

Entraîneur-chef : Petter Thoresen

République tchèque
Une pré-liste de 36 joueurs est annoncée le , puis ramenée à 25 joueurs le .

Entraîneur-chef : Miloš Říha

Russie
Une liste de 30 joueurs est annoncée le , puis réduite à 27 le .

Entraîneur-chef : Ilia Vorobiov

Slovaquie
Une liste de 27 joueurs est annoncée le . La liste finale l'est le .

Entraîneur-chef : Craig Ramsay

Suède
Une pré-liste de 18 joueurs est annoncée le . La liste finale l'est le .

Entraîneur-chef : Rikard Grönborg

Suisse
Une pré-liste de 29 joueurs est annoncée le . Elle est réduite à 25 joueurs le .

Entraîneur-chef : Patrick Fischer

Références

2019
Hockey sur glace